Thomas Downey (ur. 1949) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Thomas Downey (ur. 1969) – amerykański aktor